Okon ist der Familienname folgender Personen:

 Abril Okon (* 2004), argentinische Leichtathletin
 Paul Okon (* 1972), australischer Fußballer
 Rick Okon (* 1989), deutscher Schauspieler